Mistrzostwa Kanady w Skokach Narciarskich 2017 (kwiecień) – zawody o mistrzostwo Kanady w sezonie 2016/2017
 Mistrzostwa Kanady w Skokach Narciarskich 2017 (październik) – zawody o mistrzostwo Kanady w sezonie 2017/2018